Álvaro Narbona Sánchez (Sierra de Yeguas, Málaga, España, 30 de agosto de 2000) es un futbolista español. Juega de mediocentro y su equipo actual es el Club Deportivo Estepona Fútbol Senior de la Segunda RFEF de España.

Trayectoria 
Narbona comenzó su carrera deportiva en las categorías inferiores del Sevilla F.C., donde estuvo 6 temporadas, pasando después 2 años por las filas del Córdoba C.F.

Su debut como senior lo realizó la temporada 2019/20 en el UE Alcudia de Tercera División

En las temporadas 2020/21 y 2021/22 defendió la camiseta del Antequera C.F., equipo donde consiguió un ascenso a Segunda RFEF, siendo decisivo en la final del playoff de ascenso.

El 26 de agosto de 2022, firma por el C. D. Estepona F. S. de la Segunda Federación.

Clubes

Referencias 

1.https://www.webdelclub.com/web/Noticia.aspx?vweb=westepona&id=3A9E7D09E2D3D172

2.https://www.andaluciacentro.com/deportes/31581/alvaro-narbona-se-marcha-del-antequera-c-f-y-firma-por-el-estepona

Futbolistas de la provincia de Málaga
Futbolistas del Club Deportivo Estepona Fútbol Senior